Lashi Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lashi (köping), Jiangxi, 
 Lashi Zhen (köping i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar